Agnieszka Osiecka – polska poetka
 Agnieszka Osiecka – pseudonim polskiej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej
Strony ujednoznaczniające